Епископ Маркос Оганесян (17 января 1973 года, Барцрашен, Армянская ССР) — епископ, Глава Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви.

Биография 
Епископ Маркос Оганесян родился в 1973 году в селе Бардзрашен Анийского района Армении.

В 1996 г. окончил Духовную семинарию Первопрестольного Святого Эчмиадзина. 

В 1998 г. нес духовную службу в рядах Национальной армии РА. 

В 2000 г. рукоположен в иеромонахи.

С 2000 г. по 2001 г. был помощником главы Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ. Затем был назначен духовным пастырем рижской церкви Святого Григория Просвятителя (Сурб Григор Лусаворич). 

В 2005 г. защитил диссертацию на тему «Армянские эпиграфии церковноведческого характера», получив степень вардапета. 

В 2005 г. был назначен на должность викария Гегаркуникской епархии ААЦ. 

В 2006 г. Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым был рукоположен во епископы, после чего был назначен на должность главы Гегаркуникской епархии ААЦ.

С 2008 г. является постоянным членом оргкомитета Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане. 

С 2009 г. по 2015 г. был членом Общественного совета Армении и председателем Попечительского совета Межцерковного благотворительного фонда «Международный круглый стол». 

В 2015 г. распоряжением Всеверховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Гарегина Второго назначен главой Украинской епархии ААЦ.

См. также 

 Страница Украинской епархии ААЦ в Facebook
 Епископ Маркос Ованнисян возглавил Украинскую Епархию Армянской Апостольской Церкви
 Назначен новый глава Украинской епархии Армянской Церкви

Епископы Армянской апостольской церкви